Трудовской сельсовет — упразднённые административно-территориальная единица и муниципальное образование (сельское поселение) в Звериноголовском муниципальном районе Курганской области России. Административный центр — село Труд и Знание.

24 декабря 2021 года сельсовет был упразднён в связи с преобразованием муниципального района в муниципальный округ.

География 
Расположено в центральной части Звериноголовского района.

Площадь сельского поселения составляет 24289 гектар.

Граничит:
 на севере с Бугровским сельским поселением;
 на востоке с Круглянским сельским поселением;
 на юге с Озёрнинским и Звериноголовским сельскими поселениями;
 на западе с Куртамышским районом.

Протяженность автодорог местного значения: 11,7 км.

Население

Состав сельского поселения

Достопримечательности 
 «Ленину 100 лет» — гигантская надпись, составленная в 1970 году из живых деревьев жителями посёлка Труд и Знание и работниками лесхоза, находится в юго-восточной части сельского поселения, приблизительно в 3 километрах западнее административного центра района.

Примечания

Ссылки 
 

Муниципальные образования Звериноголовского района
Упразднённые сельские поселения Курганской области
Сельские поселения, упразднённые в 2021 году